Gran Principe di Kiev (talvolta Granduca di Kiev) era il titolo del principe di Kiev e il sovrano della Rus' di Kiev dal decimo al tredicesimo secolo. Nel tredicesimo secolo, Kiev divenne un principato appannaggio prima del Gran Principe di Volodymyr e dei governatori del Khanato dell'Orda d'Oro, e in seguito fu occupato dal Granducato di Lituania. Secondo alcuni storici ucraini (come Kanyhin e Tkaczuk), la menzione che Tolomeo fa di Metropolis, una città sarmata sul fiume Dnepr, dimostra che Kiev esisteva già nell'antichità.

Principi di Kiev

Sovrani mitologici

Dinastia di Rjurik 
I Rjurikidi erano i discendenti di Rjurik, un capo variago.

Gran Principi di Kiev

Dinastia di Rjurik 

Vladimir I (980 - 1015)
Svjatopolk I (1015 - 1019)
Jaroslav (1019 – 1054)
Izjaslav I (1054 - 1073)
Svjatoslav II (1073 - 1076)
Izjaslav I (1076 - 1078), secondo periodo di regno
Vsevolod (1078 - 1093)
Svjatopolk II (1093 - 1113)
Vladimir II (1113 – 1125)
Mstislav I (1125 – 1132)
Jaropolk II (1132 - 1139)
Vsevolod II (1139 - 1146)
Izjaslav II (1146 - 1154)
Jurij Dolgorukij (1154 - 1157)
Izjaslav III (1157 - 1158)
Mstislav II (1158-1159)
Rostislav (1159 - 1161)
Izjaslav III (1161)
Rostislav (1161-1167)
Vladimir (1167)
Mstislav II (1167 - 1169)

Note